Mr. Popper pingvinjei (1938) Richard Atwater és Florence Atwater regénye 
 Mr. Popper pingvinjei (2011) Mark Waters filmje